Santenay (Côte-d'Or)
 Santenay (Loir-et-Cher)